Князь Михаи́л Константи́нович Волко́нский по прозванию Хромо́й ( † 1610) — стольник, воевода и окольничий из 2-й ветви княжеского рода Волконских.

Младший сын Константина Романовича Волконского, убитого на осадном бою в Рыльске († 1560). Брат воевод Фёдора и Григория Волконских. Отец имел двух сестёр неизвестных по имени: 1-я — жена князя Ивана Козловского, 2-я — жена окольничего Андрея Петровича Клешнина, обе состояли при царице Годуновой Ирине Фёдоровне "неотступно". Дядя Евдокии Стрешневой (? см. Критика).

Биография 
В 1590-х годах на службе в Сибири, где ему приписывается основание города Берёзова, где был воеводою (1594). Воевода в Тобольске (1596-1598). При Василии Шуйском стал осадным воеводой в Боровске (1610), где его после битвы при Клушине осадили войска Лжедмитрия II и Яна Сапеги. Вследствие измены воевод Якова Змеева и Афанасия Челищева, литовцы Сапеги ворвались в Пафнутьево-Боровский монастырь, где заперлись оборонявшиеся. После упорной борьбы князь Михаил Константинович доблестно погиб в монастырском соборном храме.

Семья 
Жена: Евдокия, помещица Угличского уезда. 

Дети:  

 Князь  Волконский Лев Михайлович — стольник и воевода.
 Княжна Татьяна Михайловна — девица (1628), совладелица с матерью и братом деревней Баранцево Козельского уезда.
 Княжна Мария Михайловна — девица (1628), совладелица с матерью и братом деревней Баранцево Козельского уезда.

Критика 
Князь М.М. Голицын в своей статье в Русском архиве, приводит сведения из неизданной родословной, что у отца Михаила Константиновича — князя Константина Романовича, кроме других детей, были две дочери, одна из них княжна Аграфена Константиновна, будто бы была замужем за князем Василием Александровичем Прозоровским, а другая, княжна Анна Константиновна  — жена Лукьяна Степановича Стрешнева и что последняя была матерью царицы Евдокии Лукьяновны. Если брак княжны Аграфены Константиновны, по времени сосуществования упоминаемых лиц, вполне возможен, так как князь Константин Романович умер († 1560), а князь В.А. Прозоровский появляется на служебном поприще между (1550-1589), да кроме того известно что две сестры первого состояли при царице Ирине Фёдоровне, то есть жили во 2-й половине XVI века, то второй брак, княжны Анны Константиновны, наводит на большие сомнения, потому, что Л.С. Стрешнев умер († 1650) и следовательно если он женился на княжне Анне Константиновне, родившейся во всяком случае не позднее смерти отца (1560), то он поэтому дожил до редкой, чрезвычайной старости в то время, и если был не старше, а только ровесник жене, то значит умер 90 лет, поэтому, вероятно, что князь Михаил Константинович не является дядей царицы  Евдокии Стрешневой.

Ссылки 

 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 3. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1907 г. Волконский Михаил Константинович. стр. 330; 335; 348-349. Критика. стр. 486.

Персоналии по алфавиту
Окольничие
Воеводы Тобольска
Воеводы Боровска
Михаил Константинович
Умершие в 1610 году
Умершие в Боровске
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (русские)
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах